L'Ordre vert est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Ordre vert, docufiction française réalisée par Corinne Garfin en 2004, adaptée de la pièce de Michel Mourlet La Méditation au jardin, créée en 1966 sur France Culture en hommage au jardinier de Louis XIV, André Le Nôtre ;
 L'Ordre vert, roman de science-fiction écrit en 1969 par Jimmy Guieu.